

Astronomia 
 2121 Sevastopol – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Sevastopol' – altra grafia di Sebastopoli
 Sevastopol – città della Contea di Door, Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Marina 
 Sevastopol' – nave da battaglia classe Petropavlovsk varata nel 1895
 Sevastopol' – nave da battaglia classe Gangut varata nel 1911

Musica 
 Sevastopol – traccia dell'album Destroyed di Moby del 2011

Pagine correlate 
 Sebastopol